<noinclude>
Див. 
Катерина Голіцина: 
 Голіцина Катерина Дмитрівна (уроджена  Кантемир; 1720-1761) — статс-дама.
 Голіцина Катерина Михайлівна (в заміжжі  Рум'янцева; 1724-1779) — статс-дама і гофмейстеріна двору, дружина Петра Рум'янцева-Задунайського, президента Другої Малоросійської колегії.Сторінки зі списками однофамільців-тезок